Opel Rüsselsheim steht für:
 Opel-Werk Rüsselsheim mit Hauptsitz und Internationalem Technischem Entwicklungszentrum
 SC Opel Rüsselsheim